Die Segunda División 1958/59 war die 28. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 14. September 1958 und endete am 19. April 1959. Zwischen dem 10. Mai und 5. Juli 1959 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden Real Valladolid und FC Elche.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Primera División auf. Die beiden Zweitplatzierten spielten gegen den 13. bzw. 14. der Primera División um den Aufstieg.

Die letzten zwei Vereine jeder Gruppe stiegen direkt ab, während die Teams der Plätze 13 und 14 in der Relegation gegen den Abstieg kämpften.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Real Valladolid und Real Jaén teil. Aus der Tercera División kamen Atlético Almería, FC Barakaldo Altos Hornos, FC Elche und Real Unión Irún.

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Play-Offs 

Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Relegation 

Hércules Alicante stieg ab.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – Real Valladolid
 1. (Gr. Süd)  – FC Elche

 Absteiger in die Tercera División
 15. (Gr. Nord) – FC Girona
 16. (Gr. Nord) – Real Unión Irún
 13. (Gr. Süd)  – Hércules Alicante
 15. (Gr. Süd)  – CD Málaga
 16. (Gr. Süd)  – CD Eldense

 Absteiger aus der Primera División
 Real Gijón
 Celta Vigo

 Aufsteiger in die Segunda División
 Cultural Leonesa
 RCD Mallorca
 CD Mestalla
 CD Ourense
 Recreativo Huelva

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1958/59
Fußballsaison 1958/59